Zámecký vrch (934 m)
 Zámecký vrch (705 m)
 Zámecký vrch (Podgórze Karkonoskie)